Тимошенко, Юлия ВладимировнаРитт, Августин Христиан (1765—1799) — русский художник-миниатюрист, писал также портреты маслом. Академик Императорской Академии художеств.

Биография 
Сын выходца из Германии, скрипача Придворной певческой капеллы. Посещал петербургскую Императорскую Академию художеств, продолжил обучение сначала в Антверпене у А. Кертемона (1781—1785); затем поступил в Королевскую Академию живописи и скульптуры в Париже, учился у Ф.-А. Венсана (1786—1792 гг.). 24 марта 1792 г. вернулся в Петербурге, где жил и работал до своей кончины.

Работал преимущественно в технике миниатюры на кости. Согласно составленному самим художником списку собственных работ, им было создано более семисот портретов своих современников — в основном, представителей русской аристократии, причем первая работа относится к 1782 году.

В 1797 года был удостоен звания академика.

Умер в возрасте 34 лет в Петербурге.  Был женат с 1795 года на Шарлотте Юлиане Гизе (1775—1842), после смерти мужа в 1799 году она уехала в Любек.

Миниатюры А. Х. Ритта хранятся в собраниях Государственного Эрмитажа, Русского музея, ГМИИ, в Третьяковской галерее и в других музеях.

Примечания

Литература 
 Комелова Г.Н. Августин Ритт — русский миниатюрист. 1765—1799. Жизнь и творчество. — СПб.: Славия, 2004.

Ссылки 

 Миниатюры А. Х. Ритта из коллекции Эрмитажа

Портретные миниатюристы
Художники России XVIII века
Художники-портретисты России